Miejscowości w Polsce:
 Łanowicze Duże
 Łanowicze Małe
Miejscowość na Ukrainie
Łanowicze pod Samborem